Tom Lynch (futebolista) — futebolista estadunidense
 Tom Lynch (jogador de futebol americano) — jogador de futebol americano

Desambiguações de antropônimos